Хай-стрит:

 Хай-стрит — станция Нью-Йоркского метро, расположенная на IND Eighth Avenue Line. 
 Хай-стрит Кенсингтон — станция лондонского метрополитена.

См. также